Agia Triada (altgriechisch „Heilige Dreifaltigkeit“) ist der Name folgender Stätten:

 Agia Triada (Athen), Ausgrabungsstätte in der Stadt Athen, Griechenland
 Agia Triada (Kastoria), Gemeinde im Regionalbezirk Kastoria, Griechenland
 Agia Triada (Kreta), Ausgrabungsstätte auf Kreta, Griechenland
 Agia Triada (Megara), Ort in dem Stadtbezirk, Gemeindebezirk und Gemeinde Megara
 Agia Triada (Pyrgiotissa), Ort auf Kreta, Griechenland

 Agia Triada (Thessaloniki), Ort der Gemeinde Thermaikos, Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Agia Trias ist der Name folgender Kirchen:
 Agia Triada (Samsun), Kirche in Samsun, Türkei
 Agia Trias (Sipahi) im Distrikt Famagusta, Zypern
 Metropolitankirche Agia Trias in Bonn
 Agia Triada (Vrondou), Griechenland

Siehe auch:

 Triade (Begriffsklärung „Dreiheit“)
 Trias (Begriffsklärung „Dreiheit“)